Anoscopus är ett släkte av insekter som beskrevs av Carl Ludwig Kirschbaum 1858. Anoscopus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Anoscopus